A Barnet Football Club egy 1888-ban alapított angliai labdarúgóklub Londonból. A csapat jelenleg a National League résztvevője.

Sikerek 
 Football Conference Premier bajnok – 1990-91, 2004-05, 2014-15
 FA Trophy döntős - 1971-72

Híres játékosok 
  Edgar Davids

Fordítás
 

Angol labdarúgócsapatok
1888-ban alapított labdarúgócsapatok